Vani – città della Georgia
 Municipalità di Vani – municipalità georgiana dell'Imerezia
 Carmine Vani – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Vani – comunità indiana e bengalese
 Vani – casata divina nella mitologia norrena

Pagine correlate 
 Vanni
 Vane
 Vano
 Vanu
 Vanir
 Vanelli
 Vanoni
 Albert Vanucci